Финал Кубка европейских чемпионов 1983 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1982/83, 28-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 25 мая 1983 года, на стадионе «Олимпийский» в Афинах. В матче встретились западногерманский «Гамбург» и итальянский «Ювентус».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1982/1983

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1983
Кубок европейских чемпионов
Май 1983 года
Лига чемпионов 1983
Лига чемпионов 1983
События 25 мая
Международные спортивные соревнования в Афинах
Спорт в Греции в 1983 году
Международные соревнования по футболу в Греции
Спорт в Германии в 1983 году
Спорт в Италии в 1983 году